Чемпионат Нидерландов 1996 прошёл в Амстердаме с 7 по 19 июня 1996 года.

 Категория: 11-я (средний рейтинг: 2520).

Таблица

Матч за первое место

Ссылки 
 
 
 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
1996 год в шахматах
Июнь 1996 года
Спорт в Нидерландах в 1996 году
Спортивные соревнования в Амстердаме